Gompers ist der Familienname folgender Personen:

 Paul A. Gompers (* 1964), amerikanischer Ökonom
 Samuel Gompers (1850–1924), amerikanischer Gewerkschaftsführer